Popitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Popitz (1925–2002), deutscher Soziologe; Sohn von Johannes Popitz
 Irmgard Sörensen-Popitz (1896–1993), deutsche Designerin und Künstlerin
 Johannes Popitz (1884–1945), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 in der Volkswirtschaftslehre: Popitzsches Gesetz von der Anziehungskraft des zentralen Etats
 Peter Popitz (1937–2017), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Poppitz (Begriffsklärung)
 Bobitz